Людмила Николаевна Коноплёва (, , РСФСР, СССР) — советская гребчиха, заслуженный мастер спорта СССР (1984)

Биография 
Окончила ГДОИФК.

Двукратный чемпион мира в женских восьмёрках (1982, 1983), трёхкратная чемпионка СССР (1982, 1983, 1984), многократный призёр чемпионата СССР (1979-1981, 1985).

Примечания

Литература 
 
 Знаменитые люди Санкт-Петербурга: Биографический словарь / В.Д. Доценко, Г.М. Гетманец, В.М. Йолтуховский. — СПб.: «Аврора-Дизайн», 2005 — Т. 1. — С. 183.

Гребцы (академическая гребля) СССР
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле
Заслуженные мастера спорта СССР